Contea di Zayü – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Zayü – villaggio della contea di Zayü
Zaio – città del Marocco

en:Zayu